Сарафа́ново — название населённых пунктов в России:

 Сарафаново — село в Артёмовском городском округе Свердловской области.
 Сарафаново — деревня в Чебаркульском районе Челябинской области.

См. также 
 Сарафанов